Транкеві́ль-Гро, Транкевіль-Ґро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 80 км на південь від Меца, 55 км на північний захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Транкевіль-Гро на сайті французького Національного інституту географії
 Транкевіль-Гро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Транкевіль-Гро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Транкевіль-Гро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Транкевіль-Гро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези